Indian Springs può riferirsi a vari luoghi:

Indian Springs (California)
Indian Springs (Contea di Kern, California)
Indian Springs (Contea di Los Angeles, California)
Indian Springs (Contea di Madera, California)
Indian Springs (Contea di Mendocino, California)
Indian Springs (Contea di Nevada, California)
Indian Springs (Contea di San Diego, California)
Indian Springs (Florida)
Indian Springs (Georgia)
Indian Springs (Indiana)
Indian Springs (Maryland)
Indian Springs (Nevada)
Indian Springs (Ohio)
Indian Springs Village, Alabama